Феофилатьев — русская фамилия от имени Феофилат.

 Феофилатьев, Григорий Иванович (нач. 1580-х — не ранее 1639) — государственный деятель, воевода Алатырский, Касимовский, Сургутский, Саратовский
 Феофилатьев, Иван Иванович (даты рождения и смерти неизвестны) — русский военный, кавалергард
 Феофилатьев, Иван (даты рождения и смерти неизвестны) — санкт-петербургский воевода до 1720 года